Neuf-Août ou IX-Août ou 9-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

9 août :  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,
 Le 9 août est la date de célébration de  (Amour de Vincia), associé souvent à une fête des amoureux, en sus de la saint-Valentin.
 Le  : Proclamation de la Monarchie de Juillet, avec Louis-Philippe comme « roi des Français ».
 Le  : Création de la commune de Terre-de-Bas en Guadeloupe.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Six Résistants des FFI sont tués par les Allemands à Saint-Georges-sur-Allier dans le Puy-de-Dôme.
 Exactions allemandes, bombardement américain et libération de Plouigneau dans le Finistère, par les troupes du colonel américain Robert Hamsley.
 Bombardement anglais sur Tonneins dans le Lot-et-Garonne. 
 Libération de Carquefou en Loire-Atlantique, par les Américains.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 9 de Agosto » ou « Nueve de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 9 de Agosto, à  Ciudad López Mateos, dans l'État de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffre

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
09